Даниэлла Пинеда (; род. 20 февраля 1987) — американская актриса, писатель и комик из Окленда (штат Калифорния).

Карьера 
В январе 2013 года было объявлено, что Даниэлла Пинеда получила роль ведьмы Софи Деверо в эпизоде телесериала «Дневники вампира», который стал пилотной серией его спин-оффа «Первородные».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Писательницы США XXI века
Выпускники Миллс-колледжа